Панов, Андрей:
 Панов, Андрей Александрович (1974—2000) — Герой Российской Федерации, участник Второй Чеченской войны.
 Панов, Андрей Валерьевич (1960—1998) — советский и российский рок-музыкант, основатель, лидер и вокалист панк-группы «Автоматические удовлетворители», выступавший под псевдонимом Свин.
 Панов, Андрей Дмитриевич (1904—1963) — советский государственный деятель, экономист.